KCBS peut faire référence à :
 un indicatif de radiodiffusion de la côte Ouest des États-Unis partagé par :
 KCBS-TV, station de télévision du réseau CBS basée à Los Angeles, en Californie ;
 , station de radio (93,1 FM) basée à Los Angeles ;
 , station de radio (740 AM) basée à San Francisco, en Californie ;
 , station de radio (95,5 FM) basée à San Francisco et diffusant les programmes de KCBS (AM) en modulation de fréquence ;
 la , compétition de barbecue se déroulant à Kansas City, dans le Missouri.

Notes et références